Straight Outta Compton – album degli N.W.A
Straight Outta Compton – singolo degli N.W.A.
Straight Outta Compton – film del 2015